Mergel steht für:

 Mergel, ein Sedimentgestein

Mergel ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Mergel (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

 Johannes Leo von Mergel (1847–1932), deutscher Geistlicher, Bischof von Eichstätt
 Manfred Mergel (* 1959), schwäbischer Mundartprediger und Mundartautor
 Thomas Mergel (* 1960), deutscher Historiker und Hochschullehrer

Mergel ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Friedrich Mergel, Hauptfigur im Roman Die Judenbuche

Siehe auch:
 Schönmergel
 Marjell(chen)/Mergel „Mädchen“: Niederpreußisch#Aus dem ostpreußischen Wortschatz